Цапф () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1937—2018) — немецкий социолог.
 Цапф, Герман (1918—2015) — немецкий типограф и каллиграф.
 Цапф, Густав Карл Юстус — российский художник середины XIX века.
 Цапф, Курт (1929—2010) — немецкий футболист.
 Цапф, Манфред (род. 1946) — немецкий футболист.
 Цапф, Марлене (род. 1990) — немецкая гандболистка.